Clifton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clifton Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 83002649
 Clifton Historic District (Virginia), NRHP-Nr. 85001786